Kanał Kii – kanał morski rozdzielający wyspy  Honsiu i Sikoku
 Góry Kii – pasmo gór w regionie Kinki w Japonii
 Prowincja Kii – historyczna prowincja Japonii
 Półwysep Kii – półwysep w Japonii w regionie Kinki